Bleek ist der Familienname folgender Personen:

 Dorothea Bleek (1873–1948), deutsche Sprachwissenschaftlerin
 Friedrich Bleek (1793–1859), deutscher Theologe
 Friedrich Schmidt-Bleek (1932–2019), deutscher Chemiker und Umweltforscher
 Karl Theodor Bleek (1898–1969), deutscher Politiker (FDP)
 Memphis Bleek, US-amerikanischer Rapper
 Philipp Bleek (1878–1948), deutscher evangelischer Geistlicher
 Rainer Bleek, deutscher Politiker (SPD) und Bürgermeister von Wermelskirchen
 Theodor Bleek (1833–1905), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Minden

Siehe auch
 Gartenbleek